«Маленькая барабанщица» () — мини-сериал, основанный на одноимённом романе писателя Джона ле Карре. Является совместным проектом британского канала BBC и американского AMC. Премьера состоялась 28 октября 2018 года на BBC One. Все шесть эпизодов мини-сериала снял южнокорейский режиссёр Пак Чхан Ук.

Экспозиция 
В 1979 году Моссад вербует талантливую начинающую английскую актрису и внедряет её в палестинскую террористическую ячейку, планирующую теракты в Европе.

Персонажи 
 Майкл Шеннон — Мартин Курц
 Александр Скарсгард — Гади Беккер
 Флоренс Пью — Чармиан «Чарли» Росс
  — Шимон Литвак
  — Рахиль
 Джефф Вильбуш — Антон Местербайн
  — мисс Бах
  — Даниэль
 Кейт Самптер — Роза
 Геннадий Флейшер — Швили
 Алессандро Пьявани — Россино
 Амир Хури — Мишель
 Чарльз Дэнс — Пиктон
 Александр Байер — доктор Пауль Алексис
 Любна Азабаль — Фатме
 Макс Айронс — Эл
  — Хельга
 Бетани Мьюир — Софи.
 Шариф Гаттас — Халиль Аль Хадар
 Ибен Акерлие — Анна Витген

Эпизоды

Критика 
Рейтинг сериала на Rotten Tomatoes 95 % со средним баллом 7,77 из 10 на основании 67-ми рецензий. Консенсус критиков сайта гласит: «„Маленькая барабанщица“ марширует к стабильному ритму уверенного сюжета, выдающейся режиссуры и исключительно подобранных актёров, делая терпимым медленно тлеющий темп сериала». На сайте Metacritic у мини-сериала средневзвешенный рейтинг 75 из 100 на основании 18-ти рецензий, что соответствует «в основном хвалебным отзывам».

Ричард Лоусон из Vanity Fair похвалил игру Флоренс Пью, но сериал в целом назвал неидеальным. Алан Сепинуолл, автор Rolling Stone, поставил «Маленькой барабанщице» 3,5 звезды из 5, хваля актёрскую игру и сочную подачу, однако ругая слишком запутанную историю. Он подметил, что сериал следует формуле признанного критиками «Ночного администратора» — телевизионной адаптации  ле Карре. Джуди Берман, обозреватель Time, положительно оценила созданное в сериале напряжение, исследующее моральные дилеммы и наследие британской внешней политики на Среднем Востоке, а также наличие неоднозначных персонажей с обеих сторон конфликта.

Трой Паттерсон из издания The New Yorker описал сериал как «неуловимо пикантный геополитический триллер, сведённый к упражнению по психологическому напряжению». Он также отметил игру Флоренс Пью, Александра Скарсгарда и Майкла Шеннона. Мэтт Золлер Сейтц в рецензии для Vulture описал «Маленькую барабанщицу» как сериал, «созданный с размахом, умный, аппетитно пёстрый, интересный скорее для размышлений о нём, чем для просмотра». Джесси Шедин из IGN оценил сериал в 8,2 звезды из 10, похвалив «завораживающее» исполнение Пью и сильное режиссёрское видение Пака Чхан Ука, помогающее преодолеть изъяны повествования.

Примечания

Ссылки 
 «Маленькая барабанщица» на сайте BBC
 

Телесериалы Великобритании, запущенные в 2018 году
Телесериалы Великобритании, завершённые в 2018 году
Телесериалы Великобритании 2010-х годов
Телесериалы о шпионах
Программы телеканала AMC
Программы телеканала Би-би-си
Экранизации произведений Джона Ле Карре
Исторические телесериалы о 1970-х годах
Телесериалы, сюжет которых разворачивается в Кёльне
Телесериалы, сюжет которых разворачивается в Германии
Телесериалы, сюжет которых разворачивается в Лондоне